Molekulska formula -{C20H29NO}- se može odnositi na:

 Gemazocin
 Ibazocin